Igelsburg ist der Name folgender geographischer Objekte in Deutschland:

 Burgruine Igelsburg, abgegangene Burg bei Habichtswald-Dörnberg, Landkreis Kassel, Nordhessen
 auch Igelsburg genannter Jugendzeltplatz Herrgottshübel bei Homburg-Jägersburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland